Prišnjak Veli, nenaseljeni otočić u Kornatima, između otoka Kasela i Lunga
 Prišnjak Mali (Lunga), nenaseljeni otočić u Kornatima, između otoka Kasela i Lunga
 Prišnjak (Murter), nenaseljeni otočić sjeverozapadno od Murtera
 Prišnjak Mali (Murter), između otočića Radelj i Arta Mala, sjeverno od Murtera
 Prišnjak (Tovarnjak) nenaseljeni otočić u Kornatima, 250 metara JZ od otoka Tovarnjak
 Prišnjak (Tribunj), otočić ispred Tribunja

Izvori